Населені пункти в Чехії:

 Добржани (Рихнов-над-Кнєжной)
 Добржани (Плзень-південь)